Стефан (Степан) Васильевич Савицкий (; около 1684——) — войсковой канцелярист (1712), писарь Лубенского полка Войска Запорожского (1714—1739), представитель казацкой старшины.

Биография 
Происходил из священнического рода на Лубенщине (ныне Полтавская область, Украина).

Образование получил в Киевской академии. Был членом кодификационной комиссии, которая работала над «Правами, по которым судится Малороссийским народ» (1743).

В 1718 году С. Савицкий перевёл на малороссийский (украинский) язык первую часть поэмы польского поэта С. Твардовского «Wojna domowa» («Гражданская война», 1681), напечатанную позже в приложениях к Летописи Самуила Величко (изд. Киев. Археографической Комиссии, т. IV, 1864). Завершил ли свой перевод полностью С. Савицкий, не известно.

С. Величко попала в руки только эта часть работы, которую он приложил в 1728 году к своему переводу «Космографии». Возможно, эта работа стала стимулом для полного пересказа поэмы С. Твардовского, осуществленного С. Величко, но возможно, она попала к нему уже после завершения.

С. Савицкий перевёл поэму в апреле 1718 года и назвал её «Повість літописна про козацьку війну з поляками…» (у С. Величка — «Сказание про війну козацьку з поляками»). Перевод С. Савицкого сопровождаемый вступлением, который также напоминает Величко: в котором автор с пиететом относится к Богдану Хмельницкому, и сожалеет, что украинцы не описали эту войну сами, свидетельствует, о том что «Wojna domowa» («Гражданская война») включает в себя «много наветов на казаков и чрезмерные словесные похвалы полякам» и что он выбрасывает тот непотріб (хлам), а стихи переводит «на обычную простую историю, пересказанную простым малороссийским наречием», собственно, книжным украинским языком.

Литература 
 Шевчук В. О. Савицький Степан // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — С. 414. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.
 Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. Донецьк, 1996
 Тарасенко І.Ю. «Wojna domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. К., 2008

Переводчики XVIII века
Переводчики Украины
Казацкая старшина
Выпускники Киевской духовной академии